Banjardowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjardowo, Grobogan, by, 
 Banjardowo, Semarang, by, 
 Banjardowo, Nganjuk, by, 
 Banjardowo, Jombang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar